la guerre dacique de Domitien, entre 85 et 89, opposant l'Empire romain sous Domitien aux Daces en Mésie romaine et en Dacie.
 les guerres daciques de Trajan, en 101-102 et 105-106, opposant l'Empire romain sous Trajan aux Daces de Décébale, et se terminant par l'annexion du royaume dace, qui devient la Dacie romaine.